Глубокая глотка:

 Глубокая глотка — техника орального секса.
 Глубокая Глотка — псевдоним участника Уотергейтского скандала.

Искусство и развлечения 
 «Глубокая глотка» — американский порнофильм 1972 года. Породил множество сиквелов:
 «Глубокая глотка — II» (1987);
 «Глубокая глотка — III» (1989);
 «Глубокая глотка — 4» (1990);
 «Глубокая глотка — 5» (1991);
 «Глубокая глотка — 6» (1992).
Глубокая Глотка — персонаж фантастического телесериала «Секретные материалы», впервые появившийся на экране в 1993 году.
 «Глубокая Глотка» (1993) — эпизод фантастического телесериала «Секретные материалы».
 «Глубокие Глотки» (2006) — эпизод американского мультсериала «Гриффины».